Venevaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Venevaara (kulle, lat 66,65, long 26,58), Lappland, Rovaniemi, 
 Venevaara (kulle, lat 66,33, long 25,63), Lappland, Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar